У фіналі Бйорн Борг переміг Джиммі Коннорса 6–2, 6–2, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1978 Wimbledon Men's Singles draw 

1978 у тенісі
Вімблдонський турнір